Palaeopropithecus, le Paléopropithèque, est un genre éteint de grands lémuriens originaires de Madagascar et qui comprend trois espèces : P. ingens, P. maximus et P. kelyus. Avec les genres Mesopropithecus, Archaeoindris et Babakotia, il fait partie de la famille des Palaeopropithecidae. Les dernières datations au carbone 14 indiquent que ces lémuriens devaient encore être vivants il y a encore . On pense que Palaeopropithecus ingens est mentionné dans les légendes malgaches comme le tretretretre ou tratratratra, un animal légendaire de la taille d'un veau et à visage humain.

Morphologie 

Il pesait entre . P. ingens avait la formule dentaire . Les incisives inférieures de cette espèce étaient spatulées alors que chez les deux autres, elles étaient petites et verticales. Les molaires de cette espèce étaient étroites et les crêtes de cisaillement bien développées (Fleagle, 1988). Ils avaient un crâne relativement robuste et un museau relativement long comparé aux Indriidae subfossiles. La symphyse mentonnière était présente et il avait un conduit tubulaire qui prolongeait latéralement l'anneau tympanique ce qui le distingue également des anciens Indriidae éteints. Les membres antérieurs étaient plus longs que les membres postérieurs (indice intermembral de 138), au contraire des Indriidae qui avaient de longs membres postérieurs. Au niveau de la main, le pouce était court et les autres phalanges étaient longues et recourbées.

Régime alimentaire 
En raison de leur morphologie dentaire, ces lémuriens devaient être folivores.

Locomotion 
On a longtemps cru qu'il s'agissait d'un animal adapté au milieu aquatique, avec les yeux, les oreilles et les narines juste au-dessus de l'eau. Cependant, cette théorie était fondée sur des restes de squelettes postcrâniens qui leur avaient été attribués par erreur. Charles Lamberton a complètement réfuté cette hypothèse en 1957. Des restes de squelettes précédemment affectés à des crânes d'autres genres leur ont été réaffectés ce qui suggère un mode de vie essentiellement arboricole avec des déplacements en suspension, d'où le nom de lémuriens paresseux qui leur a parfois été attribué.

Liste d'espèces 
Selon  :
 Palaeopropithecus ingens Grandidier, 1899
 Palaeopropithecus maximus Grandidier, 1899

Phylogénie

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 

Genre de primates fossile (nom scientifique)
Palaeopropithecidae
Paléontologie à Madagascar
Taxon fossile décrit en 1899
Faune endémique de Madagascar